La Carrera (Àvila), municipi de la província d'Àvila a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 La Carrera (l'Estany), masia del municipi de l'Estany (el Bages)
 La Carrera (Sant Julià de Vilatorta), masia de Sant Julià de Vilatorta
 La Carrera (Torelló), monument protegit com a bé cultural d'interès local al municipi de Torelló (Osona)